Le terme ligne 18 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

Bus 
 Lignes 18, appellation commerciale du réseau des transports départementaux du Cher

Métro 
 Ligne 18 du métro de Paris (en construction)
 Ligne 18 du métro de Shanghai
 Ligne 18 du métro de Stockholm

Tramway 
 Ligne 18 du tramway d'Anvers
 Ligne 18 du tramway de Bruxelles
 Ligne 18 du tramway de Budapest
 Ligne 18 du tramway de Genève
 Ligne 18 du tramway de Prague

Voies ferrées 
 Selon la numérotation des lignes de l'ancienne compagnie de l'Est, la ligne 18 Lunéville - Épinal est composée de deux sections :
 Nord : Lunéville - Saint-Dié (ligne 23 de la région Est de la SNCF)
 Sud : Saint-Dié - Épinal
 Selon la numérotation des lignes de la région Est de la SNCF, la ligne 18 Épinal - Strasbourg est composée de deux sections :
 Ouest : Épinal - Saint-Dié
 Est : Saint-Dié - Strasbourg

Voir aussi 
 
 18 (nombre)

18